Ро́зленд, Ро́узленд (, ) — название нескольких населённых пунктов и районов, в основном в США.

Топонимы 
США
  — район Чикаго, Иллинойс.
  — городок в Индиане.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — город в Канзасе.
  — городок в Луизиане.
 Розленд — тауншип в Миннесоте.
  — деревня в Небраске.
  — тауншип в Небраске.
  — боро в Нью-Джерси.
 Роузленд — статистически обособленная местность во Флориде.

Прочие страны
  — полуостров в Корнуолле, Англия.

Прочее 
 «Роузленд» — американский фильм 1977 года.
  — танцзал в Театральном квартале Нью-Йорка, США.
  — театр в Портленде, Орегон, США.

См. также 
 Розвилл — название нескольких населённых пунктов в США
 Роздейл — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах
 Roseland NYC Live — концертный альбом британского музыкального коллектива Portishead (1998)
  — в Чикаго
  — исторический дом в , Коннектикут, США